Остафий — вариант мужского имени Евстафий. Известные носители:

 Остафий Дворянинец (ум. 1346) — новгородский боярин
 Волович, Остафий Богданович (1520—1587) — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Ружинский, Остафий Иванович (ум. 1587) — князь, подстароста черкасский и каневский